Krismann oder Krisman ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Krismann (1852–1933), deutscher Mediziner und Kommunalpolitiker
 Franz Xaver Krismann (1726–1795), österreichischer Orgelbauer und Priester

Siehe auch:
 Chrismann
 Chrisman